Pro poate fi:

 .pro este un domeniu de internet de nivel superior, pentru anumite profesii
 Media Pro, companie media din România
 PRO FM, post de radio din România
 Pro TV, Pro 2, Pro X, Pro Cinema, Pro Gold, posturi de televiziune comerciale din România
 Pro TV Internațional, Pro TV Chișinău, posturi de televiziune comerciale din România dedicate altor țări
 Pro TV SRL, o companie media din România 
 Pro/ENGINEER
 Pro Sys
 Pro Confort Group
 Cupon Pro
 Editura Pro Logos
 MacBook Pro, calculator personal
 Pro forma
 Institutul PRO
 Asociația Pro Democrația
 Partida Romilor „Pro Europa”
 Pro Evolution Soccer 2009
 Pro Evolution Soccer 2008
 Pro Evolution Soccer (serie)